«Дума про казака Голоту» — советский героико-приключенческий фильм по мотивам повести Аркадия Гайдара «Р. В.С.».

Сюжет 

Гражданская война, 1920 год. Все мужчины Ольховки ушли на фронт, оставив стариков, женщин и детей. Небольшое село становится приманкой для белобандитов, которыми командует Козолуп. Но приезжает из города к деду-лирнику подросток Жиган, который сразу же находит себе приятеля — Сашко́, сына бойца Красной Армии. Однажды Сашко случайно узнаёт, что бандиты готовят расправу над красным комиссаром, который должен появиться в селе. Мальчики решают предупредить его и занимают посты на просёлочных дорогах. В итоге деревенский мальчишка Сашко, сын красноармейца, вместе с Жиганом спасают комиссара, попавшего в засаду белых.

В ролях 
 Константин Нассонов — комиссар
 Наум Соколов — дедушка
 Нина Русинова — мать
 Александр Гречаный — Головень
 Никон Старостин — атаман Козолуп
 Николай Горлов — атаман Левко
 Фаина Раневская — сельская попадья
 Константин Тыртов — Сашко
 Леонид Шехтман — Васька Жиган
 Виктор Селезнёв — Суслик

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Игорь Савченко
 Сценарий: Игорь Савченко
 Оператор: Юлий Фогельман
 Художник: Людмила Блатова
 Композиторы: Сергей Потоцкий и Дмитрий Покрасс
 Текст песни: Василий Лебедев-Кумач

Дополнительно 
Песня из фильма «Дума про казака Голоту» позже была доработана братьями Покрасс и стала самостоятельным произведением — песней военных лет «Не скосить нас саблей острой».

Музыка: Даниил Покрасс и Дмитрий Покрасc. Слова: Василий Лебедев-Кумач. Исполнитель: Д. Д. Головин.

Весь народ встанет грозно и смело,
Как орёл на защиту гнезда,
Никому нас рабами не сделать,
Никому, ни за что, никогда!

Ссылки 
  

Приключенческие фильмы СССР
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Детские фильмы СССР
Фильмы студии «Союздетфильм»
Экранизации произведений Аркадия Гайдара
Фильмы СССР 1937 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о казаках